Bacice est un toponyme qui peut désigner :

Bačiće : l'un des noms d'un village de la municipalité de Tutin.

Bačice : une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de toponyme